FTSE Italia Small Cap è un indice della Borsa di Milano. È il paniere di quei titoli azionari a bassa capitalizzazione, che attualmente rappresentano il 4% della capitalizzazione di Borsa Italiana, l'1% di controvalore giornaliero totale e il 6% dei contratti totali di una seduta media.

Insieme agli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap forma l'índice aggregato FTSE Italia All-Share.

Società del paniere 
Fanno parte dell'indice FTSE Italia Small Cap le seguenti 120 società:

Dati aggiornati al 21 settembre 2020

Note

Voci correlate 
 Borsa Italiana
 Borsa valori
 Consob
 FTSE Group
 FTSE AIM Italia
 FTSE Italia All-Share
 FTSE Italia Brands
 FTSE Italia Mid Cap
 FTSE Italia STAR
 FTSE MIB

Collegamenti esterni 

Indici della Borsa Italiana